Joe Strummer 001 — альбом-сборник британского музыканта Джо Страммера.

Об альбоме 
Альбом представляет собой сборник неизданного материала, переизданных и альтернативных версий песен за всю карьеру Джо Страммера. Восстановлением и сведением материала занимался Питер Джозеф Мур в студии «E Room» в Торонто.

Список композиций 
Первая сторона

Вторая сторона

Примечания

Ссылки